Nardophyllum obtusifolium es una especie de plantas con flores perteneciente a la familia  Asteraceae. Es originaria de Chile.

Taxonomía 
Nardophyllum obtusifolium fue descrita por  Hook. & Arn. y publicado en Companion to the Botanical Magazine 2: 44. 1836. 
Sinonimia
 Nardophyllum kingii (Hook.f.) A.Gray	
 Nardophyllum nardophyllum (Kuntze) Macloskie
 Nardophyllum parvifolium Phil.

Referencias

Hinterhuberinae
Flora endémica de Chile
Plantas descritas en 1836
Plantas descritas por Hooker
Plantas descritas por Arnott